Karawanskij ist der Familienname folgender Personen

 Susanna Karawanskij (* 1980), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Swjatoslaw Karawanskij (1920 – 2016), ukrainischer Autor